

Astronomia 
 Cratere Koy  – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 KOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olga Bay (Alaska) (Stati Uniti)
 koy – codice ISO 639-3 della lingua koyukon

Geografia
Köy – La denominazione ufficiale turca di villaggio